Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2023 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizieren sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. März 2023 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Miami Gardens